Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, grupo parlamentar no Parlamento Europeu
 Rio Alde, rio na Inglaterra.

Desambiguação